Gewone dennenknopmot
 Grijze dennenknopmot